Donegal (kiesdistrict) in Ierland
Donegal (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Donegal (plaats in Ierland), een plaats in County Donegal, Ierland
County Donegal, een county in Ierland